

Sigle 
 MediaWiki – software open source per la creazione e la gestione di un sito web wiki
 Mediumwave – onde medie
 Merriam-Webster – dizionario enciclopedico in lingua inglese
 Microwave – microonde
 Metro Wireless

Codici 
 MW – codice vettore IATA di Maya Island Air
 MW – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Malawi
 MW – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Mwaro (Burundi)
 MW – codice ISO 3166-2:MW di Mwanza (Malawi)
 MW – codice ISO 3166-2:YE di Al Mahwit (Yemen)
 MW – codice ISO 3166-2:ZW di Mashonaland West (Zimbabwe)

Informatica 
 .mw – dominio di primo livello del Malawi

Mineralogia 
 Mw – abbreviazione di merwinite

Altro 
 mW – simbolo del milliwatt
 MW – simbolo del megawatt
 MW – magnitudo momento
 MW – targa automobilistica di Mittweida (Germania)
 MW (manga) – Titolo di un fumetto di Osamu Tezuka
 M&W, abbreviazione di Magic & Wizards
MW, abbreviazione della serie videoludistica sparatutto (Call of Duty) Modern Warfare di activision e infinity ward

Note